Sem är enligt Gamla testamentet i Bibeln Noas äldste son och betraktad som stamfader för de semitiska folken.

Sems ättlingar 
Här används namnformerna i 1917 års översättning.

Se även 
 Jafet
 Ham (Bibeln)

Referenser 

Personer i Gamla Testamentet